Bathophilus är ett släkte av fiskar. Bathophilus ingår i familjen Stomiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Bathophilus